SpongeBob vs. The Big One (en España e Hispanoamérica como "Bob Esponja y la Gran Ola") es un episodio especial de Bob Esponja. Salió por primera vez en Nickelodeon Latinoamérica el 16 de abril 2009, al día siguiente en Nickelodeon de EUA, y en España se transmitió el 24 de abril. 

El DVD que contiene este episodio incluye "A Life in a Day", "Sun Bleached," "Giant Squidward", "No Nose Knows", "Patty Caper" y "Plankton's Regular".

SpongeBob vs. The Big One fue el último episodio de Nickelodeon en transmitirse en SDTV.

El episodio tuvo apariciones especiales como Johnny Depp y Davy Jones.

Argumento 
Todo comienza cuando Bob Esponja junto con Don Cangrejo, Calamardo, Patricio y Arenita quieren surfear y son atraídos increíblemente por una gran ola cuando estaban vendiendo cangreburgers en la laguna. Bob Esponja, Calamardo y Patricio llegan a una extraña isla y unos hombres les dicen que la única forma de regresar a Fondo de Bikini es surfeando. Lo cual es un desafío para Bob Esponja ya que no sabe surfear, los hombres les dicen que hay una persona que les va a enseñar bien a surfear, quien es JKL, y vive en Jack Caja Kamoku. Cuando lo encuentran él les dice que mirando la fogata todo el día descubrirán los secretos del surf, Bob Esponja y Patricio lo miraron pero Calamardo no. Después, JKL dice que los planetas se alinean cada mil de años para formar la más gigante ola y que ellos la deben surfear. JKL les dice que para poder surfear la gran ola hay que hacer un sacrificio, una persona muere. Al final todos, excepto Arenita, se van en la misma tabla a Fondo de Bikini (es cuando Arenita cae en Fondo de Bikini cuando el dinero de Don Cangrejo choco en su avión) y surfean la gran ola, intentan crusarla sin perder a nadie pero desafortunadamente el sacrificio es JKL, quien cae al mar, Don Cangrejo pierde a su dinero "Dinerillo" y terminan solos en la ciudad sintiéndose tristes por JKL, pero en ese momento, JKL entra en la laguna y le da a Don Cangrejo su "Dinerillo". Para festejar, Don Cangrejo dice "¡Cangreburgers gratis!" todos contestan "¿en serio?" y Don Cangrejo "No". Todos festejan haciendo un baile divertido con una música desconocida. Todos se divierten incluso Calamardo.

Trivia 
El nombre JKL proviene del nombre del personaje Jack Kahuna Laguna.
En el especial Arenita queda varada en una isla sin población alguna pero se puede ver que hay dos peces que trabajan en el aeropuerto que construyó Arenita en la isla.
Anabella Silva dobla a Arenita Mejillas en Hispanoamérica por última vez tras 10 años debido a su mudanza a Londres.

Estreno internacional 

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009